El término Televicentro puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Corporación Televicentro, una empresa de televisión de Honduras;
 a Televicentro, una empresa de producción audiovisual en Colombia, especialistas en cine y televisión nacional;
 a Televicentro, una empresa de televisión del Ecuador;
 a Televicentro, una empresa de televisión de Guatemala;
 a Televicentro, una empresa de televisión de Nicaragua;
 a Televicentro, el nombre con el que se conocían las oficinas en donde el Telesistema Mexicano hizo sus primeras transmisiones.